Станисла́в Проко́фьев: Прокофьев, Станислав Евгеньевич (род. 1968) — государственный деятель и учёный, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
 Прокофьев, Станислав Михайлович (род. 1987) — российский футболист.